Megalonaias nicklineana är en musselart. Megalonaias nicklineana ingår i släktet Megalonaias och familjen målarmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Målarmusslor
nicklineana